Тупан:

 Тупан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Тупан — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Патера Тупана — самый крупный вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 Тупан — бога грома у индейцев гуарани.